Nikolai Abramow ist der Name folgender Personen:

 Nikolai Alexandrowitsch Abramov (1984–2011), russischer Fußballspieler
 Nikolai Iwanowitsch Abramow (1950–2005), sowjetischer Fußballspieler
 Nikolai Kusmitsch Abramow (* 1933), sowjetischer Leichtathlet
 Nikolai Wiktorowitsch Abramow (1961–2016), sowjetischer Schriftsteller